In Heat – album delle Love Unlimited del 1974
 In Heat – album dei The Romantics del 1983
 In Heat – album dei Black 'N Blue del 1988
 In Heat – album dei The Fuzztones del 1989